Чемпионат Чехии по кёрлингу среди смешанных пар 2022 () проводился с 26 февраля по 1 марта 2022 года в городе Прага.

Победитель чемпионата получал право представлять Чехию на  как сборная Чехии.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Чемпионами Чехии стала команда Dion WC (Юлия Зелингрова / Вит Хабичовский), победившая в финале команду Zbraslav H (Зузана Паулова / Томаш Паул). Бронзовые медали завоевала команда Trutnov 1 (Jana Jelínková / Ondřej Mihola).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где сначала команды, занявшие на групповом этапе второе и третье место, играют в полуфинале. Команда, занявшая на групповом этапе первое место, и победитель полуфинала встречаются в финальной серии до двух побед.

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).

Составы команд

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

Плей-офф 

Полуфинал. 27 февраля, 17:30

Финал. Матч 1. 28 февраля, 14:00

Финал. Матч 2. 28 февраля, 18:00

Финал. Матч 3. 1 марта, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди женщин 2022

Спорт в Чехии в 2022 году
Чемпионаты Чехии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Праге
Февраль 2022 года
Март 2022 года